Bókay János (1822–1884) gyermekgyógyász, egyetemi tanár
Bókay János (1858–1937) az MTA tagja, gyermekgyógyász, egyetemi tanár
Bókay János (1892–1961) író